Frederiksen er et almindeligt dansk efternavn, der betyder "søn af Frederik". Over 20.000 danskere bærer navnet ifølge Danmarks Statistik.

Kendte personer med navnet 
 Johannes Frederiksen (1881 - 1960), dansk arkitekt.
 Anton Frederiksen (1884 - 1967), dansk arkitekt.
 Karla Frederiksen (1893 - 1961), dansk forfatterinde.
 Henrik Frederiksen (1965), dansk forfatter og forlægger.
 Boris Frederiksen (ukendt fødselsår), dansk advokat.
 Rudy Frederiksen (ukendt fødselsår), dansk sikker chat-konsulent ved Ringkjøbing Amt.

I politik 
 Niels Christian Frederiksen (1840 - 1905), dansk økonom og politiker.
 Ib Frederiksen (1927), dansk politiker.
 Claus Hjort Frederiksen (1947), dansk politiker.
 Anthon Frederiksen (1953), grønlandsk politiker.
 Jens B. Frederiksen (1967), grønlandsk politiker.
 Mette Frederiksen (1977), dansk politiker.

I sport 
 Viggo Frederiksen (1916 - 1993), dansk professionel fjervægtsbokser.
 Niels Frederiksen (1970), dansk fodboldtræner.
 Søren Frederiksen (1972), dansk fodboldspiller.
 Johnny Frederiksen (1975), dansk curlingspiller.
 Helle Frederiksen (1981), dansk triatlet og tidligere svømmer.
 Jan Frederiksen (1982), dansk fodboldspiller.

Fiktive personer 
 Emma Frederiksen, en karakter, som optræder i tv-serien Huset på Christianshavn.

Referencer 

Danske efternavne